Plusieurs villes possèdent une avenue de l'Observatoire :

Belgique 
 Avenue de l'Observatoire à Bruxelles
 Avenue de l'Observatoire à Liège

France 
 Avenue de l'Observatoire à Paris

Observatoire Avenue